Drs. M.A.A. (Miriam) Windhausen (1966) is een Nederlands kunsthistorica en conservator.

Levensloop 
Windhausen is een kleindochter van de Roermondse schilder Fons Windhausen. Ze volgde van 1984 tot 1989 de opleiding grafische vormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en van 1993 tot 2001 kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze studeerde af in 2001 op het onderwerp kruiswegen gemaakt door leden van de familie Windhausen in de periode 1870-1940 (zie Publicaties).

Windhausen was van 2002 tot 2005 eindredacteur van het tijdschrift Jong Holland en van 2006 tot 2008 interim conservator bij het Scheringa Museum voor Realisme in Spanbroek. Tot 2009 was ze conservator van het Armando Museum in Amersfoort. Vanaf 2009 is ze werkzaam als hoofd museale zaken bij het Museum Arnhem.

In 2008 richtte ze de Stichting Windhausen Erfgoed op met als doel ‘het behoud van de materiële getuigenissen van de kunstenaar Peter Heinrich Windhausen (1832-1903) en van zijn nakomelingen tot en met de tweede generatie, voor zover deze als kunstenaar actief waren’ (Stichtingsakte 11 april 2008).

Stamboom 

Nederlands kunsthistoricus